Patrick Joseph Kennedy peut désigner :
 Patrick Joseph Kennedy (1858-1929), homme d'affaires et un politicien américain, grand-père de John Fitzgerald Kennedy ;
 Patrick Joseph Kennedy (1965-), politicien américain et plus jeune fils de Ted Kennedy.